Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Yannick Noah e Pascal Portes che hanno battuto in finale Chris Lewis e Pavel Složil 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Chris Lewis /  Pavel Složil (campioni)

 Jiří Hřebec /  Pavel Hutka (primo turno)
 Željko Franulović /  Gilles Moretton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1981